

Villes 

Honfleur, commune française du département du Calvados et de la région Normandie
Honfleur, municipalité canadienne du Québec dans la municipalité régionale de comté de Bellechasse

Navire 

 Honfleur est le nom prévu pour le premier navire au GNL de Brittany Ferries, dont la commande est annulée en juin 2020 suite à de nombreux retards dans la construction.